

Cinema
 After All – cortometraggio del 1912 diretto da Harry Solter
 After All – cortometraggio del 1994 diretto da Douglas Buck

Letteratura
 After All – racconto di Mary Cholmondeley
 After All – pezzo teatrale di John Van Druten
 After All – autobiografia di Mary Tyler Moore

Musica
 After All – gruppo musicale belga
 After All – gruppo musicale canadese
 After All – gruppo musicale statunitense
 After All – brano musicale di The Miracles del 1961
 After All – brano musicale di David Bowie del 1970
 After All – singolo di Ed Bruce del 1983
 After All – singolo di Cher e Peter Cetera del 1989
 After All – singolo dei Delerium del 2003
 After All – brano musicale di Michael Bublé e Bryan Adams del 2013
 After All – album di Bobby Bland
 After All – album di Luciano

Televisione
 After All – film TV del 1999